Boeschenstein ist der Name von:

 Hugo Boeschenstein (1900–1983), schweizerisch-deutscher Grafiker, Nationalsozialist
 Sandra Boeschenstein (* 1967), Schweizer Zeichnerin und Installationskünstlerin

Siehe auch:
 Böschenstein, Schweizer Familienname